Bad est un mot anglais qui signifie mauvais.

Œuvres 

Bad est le titre de plusieurs œuvres :

Album
 Bad, un album de 1987 de Michael Jackson ;

Chanson
 Bad, une chanson et un clip de Michael Jackson issu de l'album du même nom ;
 Bad, une chanson de U2 (1984) ;
 Bad, une chanson de David Guetta et du groupe néerlandais Showtek (2014) ;

Cinéma

 Bad, un film de 1977 de Jed Johnson, connu aussi sous le nom d'Andy Warhol's Bad.

Bande dessinée 
 Bad est un dessinateur ayant dessiné les affiches du festival de bande dessinée de Lexy.

Groupe 

 B.A.D est un boys band taïwanais.

Toponymie 

 Bad, une ville d'Inde ;
 un quartier de la ville allemande de Salzgitter ;
 le préfixe en allemand des villes thermales (bad signifie bain en allemand), par exemple Bad Bergzabern, appellation contrôlée par l'État en Allemagne et par le gouvernement du land en Autriche.
 BAD est l’abréviation de la ville de Bouxières-Aux-Dames.

Sigle ou code 

BAD peut faire référence à :
 Banque africaine de développement ;
 Banque asiatique de développement ;
  ;
 Bookworm Adventures Deluxe, un jeu de formation de mots produit par PopCap Games, sorti en 2006 ;
 Baden-Baden, une ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes ;
 Bcl-2-associated death promoter, un gène de la famille de Bcl-2 impliqué dans l'apoptose ;
 base autonome durable, voir Survivalisme ;
 branche de l'aide à domicile.

Homonymie de titre